Leopold III. je jméno těchto panovníků:

 Leopold III. Belgický (1901–1983) – belgický král v letech 1934–1951
 Leopold III. Habsburský (1351–1386) – rakouský vévoda
 Leopold III. Anhaltsko-Desavský (1740–1817) – vévoda Anhaltska-Desavska 1807–1817 (od roku 1751 kníže)
 Leopold III. z Lippe (1821–1875) – kníže z Lippe 1851–1875
 Leopold III. Babenberský, Svatý (1073–1136) – rakouský markrabě 1095–1136

Podobné rozcestníky 
 Leopold I. (rozcestník)
 Leopold II. (rozcestník)
 Leopold IV.
 Leopold V.

Rozcestníky - panovník